Internationale Sommerakademie Salzburg steht für:

 Internationale Sommerakademie Mozarteum Salzburg, Kursangebot für Musiker
 Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg, Kursangebot für Bildende Künstler